Ирена Нетто (; 19 октября 1899 — 13 марта 1992) — польская актриса театра и кино.

Биография 
Ирена Нетто родилась 19 октября 1899 г. в Домброва-Гурниче. Дебютировала в театре в 1920. В 1922 году окончила Драматическое отделение у Варшавской консерватории. Актриса театров в Варшаве, Торуне, Катовице, Познани и Вроцлаве.

Умерла 13 марта 1992 года в «Доме Актёра в Сколимуве» в городе Констанцин-Езёрна.

Избранная фильмография 

  — Запрещённые песенки / Zakazane piosenki
  — Трудная любовь / Trudna miłość
  — Автобус отходит в 6.20 / Autobus odjeżdża 6:20
  — Три женщины / Trzy kobiety
  — Таблетки для Аурелии / Pigułki dla Aurelii
  — Вольный город / Wolne miasto
  — Прощания / Pożegnania
  — Тысяча талеров / Tysiąc talarów
  — Стеклянная гора / Szklana góra
  — Расставание / Rozstanie
  — Дорога на запад / Droga na zachód
  — Самсон / Samson
  — Голос с того света / Głos z tamtego świata
  — Как быть любимой / Jak być kochaną
  — Крещённые огнём / Skąpani w ogniu
  — Нелюбимая / Niekochana
  — Если кто-нибудь знает / Ktokolwiek wie…
  — Убийца оставляет след / Morderca zostawia ślad
  — Долгая ночь / Długa noc
  — Красное и золотое / Czerwone i złote
  — Стеклянный шар / Szklana kula

Ссылки 
 Актриса  на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl 

Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши